Великий шторм может означать:

 Великий шторм (1703)
  — снежная буря с ураганными ветрами, опустошившая бассейн Великих озёр на Среднем западе Соединенных Штатов и Юго-западе провинции Онтарио (Канада) в 1913 году.
 Наводнение в странах Северного моря, также известное как Великий шторм 1953 года.
 , также известный как Великий Атлантический шторм 1962 года.
  — торнадо и сильная снежная буря в Соединённых Штатах.
  — сильный внетропический циклон с ураганными ветрами, приведшими к жертвам в Соединенном Королевстве, Франции и на Нормандских островах.

См. также